Танкова дивізія «Фельдхернхалле 2» () — танкова дивізія вермахту, що існувала у складі Сухопутних військ Німеччини в роки Другої світової війни.

Історія 
Танкова дивізія «Фельдхернхалле 2» сформована у березні 1945 за рахунок частин та підрозділів 13-ї танкової дивізії та частки сил танкової дивізії «Фельдхернхалле» в Данцигу у XX військовому окрузі Вермахту.

Райони бойових дій 
 Угорщина та Австрія (березень — травень 1945).

Командування

Командири 
 генерал-майор Франц Беке () (9 березня — 8 травня 1945).

Див. також 
 131-ша танкова дивізія «Центаур»
 Західно-Карпатська операція
 Штурм Будапешта (1944)
 Дебреценська операція
 Секешфехервар-Естергомська операція
 Фельдхеррнхалле

Посилання 
  
  
  
  
 Feldherrnhalle and the Battle for Hungary

Література 
 Erich Jainek: Soldaten der Standarte Feldherrnhalle: Bewährung an den Brennpunkten des Zweiten Weltkrieges. DVG Deutsche Verlagsgesellschaft, 1997, ISBN 978-3-920722-46-7.
 Alfonso Escuadra Sanchez: Feldherrnhalle, Forgotten Elite: Panzerkorps Feldherrnhalle and Antecedent Formations, Eastern and Other Fronts, 1939—1945. Shelf Books, 2000, ISBN 978-1-899765-66-9.
 Франсуа де Ланнуа, Жозеф Шарита. Немецкие танковые войска. 1935—1945; пер. М. Жуковой. — М.: АСТ, 2005.
 Сэмьюэл В. Митчем. Танковые легионы Гитлера = The Panzer Legions. A Guide to the German Army Tank Divisions of WW II and their Commanders. — М.: Яуза-пресс, 2009. — С. 331—332. — 416 с. — (Солдат Третьего Рейха). — 4000 экз. — ISBN 978-5-9955-0042-1

Примітки 

Танкові дивізії Німеччини
Військові формування, засновані 1945
Військові формування, розформовані 1945